Musikhalle (lit. ‘salón de la música’) puede hacer referencia a:

 Musikhalle (Hamburgo) o Laeiszhalle, sala de conciertos y edificio histórico de Hamburgo, Alemania.
 Musikhalle (Luisburgo), sala de conciertos y edificio histórico de Luisburgo, Alemania.